Кубок Італії з футболу 1974—1975 — 28-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 36 італійських клубів. У фіналі «Фіорентіна» виграла у «Мілана» і вчетверте завоювала Кубок Італії.

Календар

Перший груповий раунд 
Минулорічний переможець Кубка «Болонья» автоматично пройшов до наступного раунду.

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Група 3 

Результати

Група 4 

Результати

Група 5 

Результати

Група 6 

Результати

Група 7 

Результати

Другий груповий турнір

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Фінал

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1974–1975
Італія
Італія
1974 в італійському спорті
1975 в італійському спорті